Самсон Сиасиа (; ) — нигерийский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время — главный тренер основной и олимпийской сборных Нигерии.

Карьера

Клубная карьера 
Начинал играть в футбол на взрослом уровне в нигерийских командах, затем в течение шести сезонов играл за бельгийский «Локерен». В 1993-95 годах выступал за французский «Нант» и в сезоне 1994/95 стал чемпионом Франции, но по окончании сезона покинул команду. На следующий год играл за аутсайдера чемпионата Португалии «Тирсенсе», с которым вылетел из высшего дивизиона. В конце своей карьеры играл в Саудовской Аравии, Австралии и Израиле. Вместе со своим земляком Питером Аносике Сиасиа стал первым нигерийцем, игравшим в австралийской лиге.

Карьера в сборной 
В 1985 году стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира, проходившего в СССР, на турнире забил один гол — в ворота сборной Канады. В 1988 году в составе олимпийской сборной Нигерии участвовал в Олимпиаде в Сеуле.

За первую сборную Нигерии выступал с 1984 года. Первую игру провёл 4 ноября 1984 года в отборочном турнире ЧМ-1986 против Либерии, всего на счету игрока 49 матчей и 17 голов, включая матчи отборочного турнира Олимпиады-1988.

В составе сборной в 1992 году стал бронзовым призёром Кубка африканских наций, а в 1994 году победил в этом турнире. В том же 1994 году принимал участие в чемпионате мира в США, сыграл в трёх матчах и забил гол в ворота сборной Аргентины. В 1995 году участвовал в Кубке Короля Фахда. Последний матч за национальную команду сыграл 22 февраля 1998 года против Ямайки и в нём же забил свой последний гол.

Тренерская карьера 
Начал тренерскую карьеру в начале 2000-х годов, работая с юношескими командами в США.

В 2005 году возглавил молодёжную сборную Нигерии, в том же году на молодёжном чемпионате Африки одержал победу, а на мировом молодёжном чемпионате Нигерия стала второй, уступив в финале Аргентине. Одновременно помогал Августину Эгуавону в главной сборной страны.

В январе 2007 года назначен тренером олимпийской сборной Нигерии. На Олимпиаде-2008 в Пекине нигерийцы завоевали серебро, в финале проиграв Аргентине. После завершения олимпийского цикла, в марте 2009 года Сиасиа снова стал тренером молодёжной сборной.

С июля 2010 года тренер недолгое время возглавлял клуб «Хартленд», подписав с ним 6-месячный контракт.

В ноябре 2010 года назначен тренером национальной сборной Нигерии, сменив шведа Ларса Лагербека, однако не смог добиться успеха в отборочном турнире к Кубку Африки-2012 и в октябре 2011 года был уволен.

В 2012 году тренера пригласили возглавить клуб «Дургапур», выступавший в одной из коммерческих лиг Индии, вместе с ним к команде присоединился Джей-Джей Окоча, бывший партнёр Сиасиа по сборной Нигерии. Данный проект не имел коммерческого успеха и вскоре был закрыт.

В 2015 году снова возглавлял олимпийскую сборную Нигерии и вместе с ней победил на молодёжном (U23) чемпионате Африки, который также являлся отборочным этапом к Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. В феврале 2016 года также назначен главным тренером первой сборной Нигерии, сменив на этой должности Сандэя Олисе.

Достижения

Как игрок 
 Чемпион Франции 1994/95
 Обладатель Кубка африканских наций: 1994
 Бронзовый призёр Кубка африканских наций: 1992
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди молодёжи: 1985

Как тренер 
 Победитель молодёжного (U20) чемпионата Африки: 2005
 Победитель молодёжного (U23) чемпионата Африки: 2015
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира: 2005
 Серебряный призёр Олимпийских игр: 2008

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Игроки ФК «Юлиус Бергер»
Игроки ФК «Локерен»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Тирсенсе»
Игроки ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Игроки ФК «Перт Глори»
Игроки ФК «Хапоэль Цафририм» Холон
Футбольные тренеры Нигерии
Тренеры сборной Нигерии по футболу
Тренеры ФК «Хартленд»